peut faire référence à :

 Good Days, chanson de SZA sortie en 2020.
 Good Days, chanson de Zone sortie en 2001.